Сергей Нику́лин:*
 Никулин, Сергей Владимирович (род. 1974) — российский футболист.
 Никулин, Сергей Михайлович (1925—1997) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Никулин, Сергей Николаевич (род. 1951) — советский футболист, тренер.
 Никулин, Сергей Петрович (род. 1954) — генеральный директор ОАО «Корпорация „Московский институт теплотехники“» Федерального космического агентства.